Стоунхаус, Стоун-Хаус (, ) — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
Основная статья — .
  (1926—2014) — британский учёный.
  (1918—1998) — английский художник и агент УСО.
 Стоунхаус, Джимми (род. 1964) — южноафриканский регбист и тренер.
  (1925—1988) — британский политик,  (1968—1969)
 Стоунхаус, Рут (1892—1941) — американская киноактриса, кинорежиссёр и сценарист.

Топонимы Великобритании
  — городок в Глостершире.
  — ж/д станция городка.
  — бывший городок, ныне часть города Плимут.
  — место базирования 3-й бригады специального назначения.
  — деревня в Саут-Ланаркшире.

См. также 
 Стоун и Хаус